Ari Ahonen (né en 1981), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Esko Ahonen (né en 1955), homme politique finlandais ;
 Janne Ahonen (né en 1977), sauteur à ski finlandais ;
 Olavi Ahonen (1923-2000), acteur finlandais ;
 Veli-Matti Ahonen, sauteur à ski finlandais actif dans les années 1980.